A.C. Andersen (Anders Christian Andersen) er navnet på flere personer:

 A.C. Andersen (landstingsmedlem) (1810-1882) – proprietær, medlem af Landstinget
 A.C. Andersen (præst) (1869-1954) – præst og forfatter
 A.C. Andersen (forfatter) (1874-1928) – forfatter
 A.C. Andersen (apoteker) (1875-1955) – apoteker
 Anders C.M. Andersen (1875-1961) – ingeniør
 A.C. Andersen (kemiker) (1882-1970) – kemiingeniør og laboratorieforstander
 A.C. Andersen (folketingsmedlem) (1912-) – gårdejer, medlem af Folketinget